3-й Чемпионат Европы по лёгкой атлетике прошёл с 22 по 25 августа 1946 года на стадионе «Бислетт» в Осло (Норвегия). Впервые соревнования среди мужчин и среди женщин проходили в одно время и в одном месте.

Соревнования 
Впервые участвовала сборная СССР, ещё не состоявшая в ИААФ, и первую золотую медаль чемпионата получила Татьяна Севрюкова, толкнув ядро в первой попытке на 14,16 (рекорд ЧЕ). Первый дубль (из трёх подряд) сделали итальянские дискоболы Адольфо Консолини и . Через 2 года они повторят свой дубль в олимпийском . Довоенный чемпион в беге на 1500 метров  (Великобритания) выиграл через 8 лет, после войны, 5000 метров. Другой чемпион-1938 47-летний марафонец  (Финляндия) сейчас был вторым.

Общий медальный зачёт 
На ЧЕ-1946 награждались медалями: 1-е место — золотая, 2 и 3-е места — серебряные, 4—6-е места — бронзовые. Поэтому в разных справочниках возникли разночтения. В таблице медали указаны по современной системе зачёта — 1-е место — золотая, 2 место — серебряная, 3-е место — бронзовая.

Общую победу одержала команда Швеции.

Результаты

100 м

200 м

Другие дисциплины

Мужчины

Женщины

Примечания

Литература

Ссылки 
 3rd European Athetics Championships, Oslo 1946.

1946
Август 1946 года
Спорт в Норвегии в 1946 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Норвегии
Международные спортивные соревнования в Осло
Чемпионаты Европы в 1946 году
Чемпионаты Европы в Норвегии
1946 год в лёгкой атлетике